Thug Life: Volume 1 — дебютний і останній студійний альбом американського реп-гурту Thug Life, виданий 26 вересня 1994 р. Interscope Records та лейблом Тупака Шакура Out da Gutta Records.

Хоча початкову версію платівки ніколи не випустили, позаяк альбом змінювали безліч разів, Тупак виконав запланований перший сингл «Out on Bail» на церемонії Source Awards 1994. Права на платівку отримав Amaru Entertainment, лейбл матері Тупака, Афені Шакур. «Pour Out a Little Liquor» потрапила до саундтреку фільму «Через край» (1994). «How Long Will They Mourn Me?» пізніше увійшла до компіляції Тупака Greatest Hits (1998). Станом на 2011 наклад у США становив 478 419 копій.

Список пісень

Невикористані треки

Семпли 
Bury Me a G
 «For the Love of You» у вик. The Isley Brothers
How Long Will They Mourn Me?
 «Don't Stop (Ever Loving Me)» у вик. One Way
Stay True
 «Just Want to Be With You» у вик. Кертіса Мейфілда
Str8 Ballin'
 «What's a Telephone Bill?» у вик. Bootsy's Rubber Band
Don't Get It Twisted
 «Symphonette» у вик. Девіда «Fathead» Ньюмена з участю Роя Оєрса
 «The Back Down» у вик. Річарда Прайора
Pour Out a Little Liquor
 «Impeach the President» у вик. The Honey Drippers
 «Cry Together» у вик. The O'Jays
 «Welcome to the Ghetto» у вик. Spice 1
 «Eastside Rendezvous» у вик. Kid Frost
Shit Don't Stop
 «Aqua Boogie (A Psychoalphadiscobetabioaquadoloop)» у вик. Parliament

Чартові позиції

Посилання 

Дебютні альбоми 1994
Хіп-хоп альбоми
Альбоми Interscope Records